Las Animas kan syfta på följande platser:

Chile 

 Las Animas (ort), Región de Los Lagos,

Honduras 

 Las Ánimas (ort i Honduras), Departamento de El Paraíso,

Mexiko 

 Las Ánimas (ort i Mexiko, Tamaulipas, El Mante), 
 Las Ánimas (ort i Mexiko, Jalisco, Santa María de los Ángeles), 
 Las Ánimas (ort i Mexiko, Hidalgo), Cuautepec de Hinojosa, 
 Las Ánimas (ort i Mexiko, San Luis Potosí), Aquismón, 
 Las Ánimas (ort i Mexiko, Sonora, Huatabampo),

USA 

 Las Animas, Colorado, countyhuvudort, Bent County, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar